Rudbeckius ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobus Boose Rudbeckius (1583–1636), schwedischer Schulleiter  
 Johannes Rudbeckius (1581–1646), schwedischer lutherischer Theologe und Politiker
 Johannes Rudbeckius der Jüngere (1623–1667), schwedischer lutherischer Theologe  
 Nicolaus Johannis Rudbeckius (1622–1676), schwedischer lutherischer Theologe und Bischof  
 Petrus Rudbeckius (1578–1629), schwedischer lutherischer Theologe   
 Petrus Johannis Rudbeckius (1625–1701), schwedischer lutherischer Theologe und Bischof  

Siehe auch:
 Rudbeck